

Géographie 
 Côte centrale, région de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie
 Côte centrale (Californie)
 Côte centrale (Pérou)
 Côte centrale du Nord, Vietnam
 Côte centrale du Sud, Vietnam

Toponymie 
 Conseil de la Côte centrale, zone d'administration locale de Nouvelle-Galles du Sud en Australie
 Conseil de la Côte centrale, zone d'administration locale de Tasmanie en Australie